, :

В реальности:
 Смит, Анна (род. 1988) — британская теннисистка.
 Смит, Энн (род. 1959) — американская теннисистка, победительница 5 турниров Большого шлема в паре и 5 в миксте.
 Смит, Анна Николь (1967—2007) — американская фотомодель, телеведущая, актриса.

В литературе:
 Анна Смит — персонаж сказок А. М. Волкова о Волшебной стране, мать Элли и Энни.